Bis zur letzten Sekunde steht für folgende Filme:

 Bis zur letzten Sekunde (Fernsehfilm), deutsches Spielfilm-Special aus der Serie In aller Freundschaft
 Polizeiruf 110: Bis zur letzten Sekunde, deutscher Kriminalfilm aus der Reihe Polizeiruf 110
 Bis zur letzten Sekunde, australischer Thriller aus dem Jahr 1981 (Originaltitel Deadline)